Le copeau minimum est un copeau dont l’épaisseur est le minimum que peut tailler un outil.

Effet d’une avance inférieure au copeau minimum (tournage) : 
La pièce repousse l’outil jusqu’à ce que l’avance accumulée soit suffisante pour tailler le métal,
la coupe ne s’effectue que les 2 ou 3 tours,
l’outil s’émousse,
la surface usinée est rugueuse,
le copeau taillé minimum augmente avec la dureté de la pièce,
le copeau diminue quand la vitesse augmente ou la dureté de l’outil augmente, ou quand l’arête tranchante est pierrée.

Liens internes
Usinage
Tournage mécanique

Usinage